Киддер:
 Киддер, Альфред (1885—1963) — американский археолог.
 Киддер, Марго (1948—2018) — канадско-американская актриса и продюсер.

 Киддер — округ в штате Северная Дакота, США.